727 км, 727-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 429074.
 727 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 633716.